Minas Gerais (ou Minas Geraes, na ortografia antiga do português brasileiro) pode se referir a:

 Minas Gerais, estado federativo do Brasil
 Minas Geraes (encouraçado), encouraçado da Marinha do Brasil
 Minas Gerais (porta-aviões), porta-aviões da Marinha do Brasil
 Minas Gerais (província), província do Império do Brasil, que posteriormente, daria origem ao Estado de Minas Gerais

Desambiguação